

Sigle
 Gilles de la Tourette syndrome  – Sindrome di Tourette
 Gran Turismo Spider, Gran Turismo Sport
 GTS Rail - Impresa ferroviaria italiana

Codici 
 GTS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Granites (Australia)

Altro 
GT-S  – veicolo da neve sovietico